Diebsturm ist die Bezeichnung für Türme, meist aus dem Mittelalter, die als Gefängnis dienten.

in Deutschland:
 Diebsturm (Bacharach), Turmruine in Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Diebsturm (Bad Säckingen), in Bad Säckingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Bönnigheim), in Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Crailsheim), in Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Dirmstein), Teil des Bischöflichen Schlosses in Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Diebsturm (Forchtenberg), in Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Grünberg), in Grünberg (Hessen), Landkreis Gießen, Hessen
 Diebsturm (Grüningen), in Grüningen (Pohlheim), Landkreis Gießen, Hessen
 Diebsturm (Heidelsheim), in Heidelsheim, Ortsteil von Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Isny), in Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Lindau), in Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Diebsturm (Michelstadt), in Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Diebsturm (Neubulach), in Neubulach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Ornbau), in Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Diebsturm (Tübingen), in Tübingen, Baden-Württemberg
 Diebsturm (Wachenheim), in Wachenheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Diebsturm (Wetter), in Wetter (Hessen), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Diebsturm (Winnenden), in Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Diebsturm (Feldkirch), in Feldkirch, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg

in der Schweiz:
 Diebsturm (Schaffhausen), in Schaffhausen, Kanton Schaffhausen

Siehe auch:
 Diebesturm